Футбольный клуб «Динамо» Ставрополь:
 Динамо (футбольный клуб, Ставрополь, 1924).
 Динамо (футбольный клуб, Ставрополь, 1986).